Історичний факультет — структурний підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка. Заснований у липні 2001 року.

Історія

До 2001 року 
Хоча факультет утворено лише у 2001 році, проте подібні підрозділи існували у структурі інституту ще з часу заснування. У 1919 році серед п'яти підрозділів новоствореного Волинського педагогічного інституту функціонував словесно-історичний факультет, який готував учителів історії для неповних середніх шкіл. Педагогічний інститут неодноразово реорганізовувався, разом з ним змінювався і факультет. 1935 року його перейменовано в гуманітарний, а в 1938 році розділено на мовно-літературний та історичний. До 1952 року історичний факультет функціонував як окремий підрозділ поки його знову не було об'єднано з мовно-літературним в єдиний філологічно-історичний факультет. У 1956 році історичний підрозділ переведено до Луцького педагогічного інституту, майже на півстоліття в Житомирі припинилася підготовка учителів історії. Єдиним підрозділом історичного напряму в інституті залишалася кафедра марксизму-ленінізму, яка в майбутньому як кафедра історії і політології стала фундаментом для відновлення історичного факультету.

Сучасний факультет 
У червні 2001 року кафедра історії і політології була поділена на кафедри історії України та всесвітньої історії, які згодом увійшли до складу нового факультету. Історичний факультет почав роботу в липні. У серпні 2003 року засновано кафедру філософії. До її складу входить чинний ректор університету професор Петро Саух. 30 червня 2011 року створено кафедру спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

Декани факультету 
З часу створення на історичному змінилося чотири декани. Двічі факультет очолював доцент Петро Натикач.

Список деканів історичного факультету 
 Натикач Петро Іванович (2001—2004)
 Ярмошик Іван Іванович (2004—2007)
 Натикач Петро Іванович (2007—2008)
 Шевчук Андрій Володимирович (2008—2014)
 Жуковський Олександр Іванович (з 2014)

Герб 
Опис герба на офіційному сайті університету:

Структура

Кафедри 
Наразі на факультеті функціонує 4 кафедри:
 Кафедра всесвітньої історії
 Кафедра історії України
 Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
 Кафедра філософії

Юридична клініка 
6 грудня 2005 року на базі факультету створено юридичну клініку, де студенти отримують практичні навички, надаючи безкоштовну правову допомогу населенню.

Археологічний музей 
У 2012 році на факультеті створено археологічний музей. Основою фондів стала колекція археолога Іона Винокура та знахідки, зібрані викладачами і студентами факультету. У музеї експонуються артефакти культури кулястих амфор, трипільської та середньодніпровської культур. В експозиції широко висвітлена матеріальна культура Київської Русі.

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті університету 
 Неофіційний сайт факультету

Примітки 

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Історичні факультети